Stoot (literair tijdschrift)
de stoot (natuurkunde), een natuurkundige grootheid
de stød of stoot, een verschijnsel in de uitspraak van het Deens